Rosenkranzmadonna steht für:
 eine Darstellung Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz, siehe Rosenkranzfest
 Rosenkranzmadonna (Caravaggio), Ölgemälde des Barock von Michelangelo Merisi da Caravaggio